Barmsko-siamské války byly války mezi Barmou (dnešní Myanmar) a Siamem (dnešním Thajskem v novověku.

 Barmsko-siamská válka (1547–1549)
 Barmsko-siamská válka (1563–1564)
 Barmsko-siamská válka (1568–1569)
 Barmsko-siamská válka (1584–1593)
 Barmsko-siamská válka (1593–1600)
 Barmsko-siamská válka (1609–1622)
 Barmsko-siamská válka (1662–1664)
 Barmsko-siamská válka (1675–1676)
 Barmsko-siamská válka (1700–1791)
 Barmsko-siamská válka (1759–1760)
 Barmsko-siamská válka (1765–1767)
 Barmsko-siamská válka (1775–1776)
 Barmsko-siamská válka (1785–1786)
 Barmsko-siamská válka (1792–1794)
 Barmsko-siamská válka (1797–1798)
 Barmsko-siamská válka (1802–1805)
 Barmsko-siamská válka (1809–1812)
 Barmsko-siamská válka (1849–1855)